Université centrale peut désigner :
L'Université centrale de Caroline du Nord ;
L'Université centrale du Chili ;
L'Université centrale située à Bogota, en Colombie ;
L'Université centrale, nom pris par l'université de Madrid pour la distinguer de celle d'Alcalá (ou ) lors du transfert de cette dernière dans la capitale ;
L'Université centrale, une université située à Tunis ;
L'Université centrale du Venezuela